Мигуно́в — русская фамилия, женская форма — Мигунова.

Мигунов 
 
 
 
 
 Мигунов, Валерий Валентинович (род. 1936) — советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза.
 Мигунов, Василий Васильевич (1919—1942) — советский военный лётчик. Герой Советского Союза.
 Мигунов, Виктор Германович (1956—2004) — советский и российский тренер по плаванию.
 Мигунов, Евгений Тихонович (1921—2004) — советский художник-мультипликатор, иллюстратор и карикатурист.
 Мигунов, Илларион Константинович (1910—1975) — полный кавалер ордена Славы.
 Мигунов, Пётр Викторович (род. 1974) — оперный певец, бас.

Мигунова

См. также 
 Мигуново